Bayswater ist der Name folgender Orte:
 Bayswater, Stadtteil von London, England
 Bayswater (Western Australia), Vorort von Perth, Australien
 Bayswater (Victoria), Arbeiterviertel in Melbourne, Australien
 Bayswater (Neuseeland), Ort in Neuseeland